Isaloides är ett släkte av spindlar. Isaloides ingår i familjen krabbspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Krabbspindlar
Isaloides